Fontenay désigne généralement un lieu présentant plusieurs sources d'eau (suffixe -ay, -aie désignant la multitude en un lieu, apposé à la racine latine fons / fontanus, fontaine).

Patronyme 

 Antoine François Bourdeau-Desmaret de Fontenay (1762-1838), homme politique français ;
 Charles Frédéric le Sage de Fontenay, (1723-1799), amiral danois du  ;
 Élisabeth de Fontenay (née en 1934), philosophe française ;
 François du Val de Fontenay-Mareuil (v. 1594-1665), mémorialiste et diplomate français ;
 Gaspard Frédéric le Sage de Fontenay, (1693-1769), amiral danois du  ;
 Geneviève de Fontenay (1932-), présidente du comité Miss France, Miss Europe, Miss Univers ;
 Harold de Fontenay (1841-1849), historien français ;
 Henri de Fontenay (1753-1834), homme politique français ;
 Henri Bourdeau de Fontenay (1900-1969), homme politique et résistant français ;
 Hugues de Fontenay, maître de chapelle et compositeur français du  siècle ;
 Jean Fontenay (1911-1975), coureur cycliste français ;
 Jean-Pierre Fontenay (1957-), pilote automobile français ;
 Louis de Bonafous de Fontenay (1736-1806), prêtre jésuite, écrivain et journaliste contre-révolutionnaire français ;
 Pierre de Fontenay, sire de la Reynière (1541-1610), gouverneur du comté du Perche de 1589 à 1610 ;
 Pierre-Claude Fontenay (1663-1742), jésuite français ;
 Pierre Nicolas de Fontenay (1743-1806), homme politique français.

 Voir aussi 
 Personnes nommées

Toponyme 

 Fontenay, commune française de l'Indre ;
 Fontenay, commune française de la Manche ;
 Fontenay, commune française de Saône-et-Loire ;
 Fontenay, commune française de la Seine-Maritime ; 
 Fontenay, commune française des Vosges ;
 Fontenai-les-Louvets, commune française de l'Orne ;
 Fontenai-sur-Orne, commune française de l'Orne ;
 Fontenay-aux-Roses, commune française des Hauts-de-Seine ;
 Fontenay-de-Bossery, commune française de l'Aube ;
 Fontenay-en-Parisis, commune française du Val-d'Oise ;
 Fontenay-en-Vexin, commune française de l'Eure ;
 Fontenay-le-Comte, commune française de la Vendée ;
 Fontenay-le-Fleury, commune française des Yvelines ;
 Fontenay-le-Marmion, commune française du Calvados ;
 Fontenay-le-Pesnel, commune française du Calvados ;
 Fontenay-lès-Briis, commune française de l'Essonne ;
 Fontenay-le-Vicomte, commune française de l'Essonne ;
 Fontenay-Mauvoisin, commune française des Yvelines ;
 Fontenay-près-Chablis, commune française de l'Yonne ;
 Fontenay-près-Vézelay, commune française de l'Yonne ;
 Fontenay-Saint-Père, commune française des Yvelines ;
 Fontenay-sous-Bois, commune française du Val-de-Marne ;
 Fontenay-sous-Fouronnes, commune française de l'Yonne ;
 Fontenay-sur-Conie, commune française d'Eure-et-Loir ;
 Fontenay-sur-Eure, commune française d'Eure-et-Loir ;
 Fontenay-sur-Loing, commune française du Loiret ;
 Fontenay-sur-Mer, commune française de la Manche ;
 Fontenay-sur-Vègre, commune française de la Sarthe ;
 Fontenay-Torcy, commune française de l'Oise ;
 Fontenay-Trésigny, commune française de Seine-et-Marne ;
 Géfosse-Fontenay, commune française du Calvados ;
 Saint-Martin-de-Fontenay, commune française du Calvados.
 Fontenay-le-Tesson, ancienne seigneurie dont elle fut divisée en deux villes distinctes, Saint-Martin-de-Fontenay et Saint-André-sur-Orne.

Monuments 
 Abbaye de Fontenay, sur la commune de Marmagne (Côte-d'Or)
 Le Petit Fontenet ou Petit Fontenay, résidence des abbés de cette abbaye.
 Abbaye Saint-Étienne de Fontenay, sur la commune de Saint-André-sur-Orne dans le Calvados.
 Chartreuse de Notre-Dame de Fontenay, à Beaune
 L’aqueduc de Fontenay, parfois appelé aqueduc du Cher, est un aqueduc, en grande partie souterrain, qui participait selon toute vraisemblance à l’approvisionnement en eau de la ville antique de , devenue Tours, aux côtés de sources, de puits et d'un autre aqueduc .

École normale supérieure 
ENS Fontenay est une abréviation désignant une ancienne École normale supérieure située à Fontenay-aux-Roses de 1880 à 2000, aujourd'hui située à Lyon. Plus précisément, ENS Fontenay désigne deux écoles :
 soit l'ENS Fontenay-aux-Roses - Lettres et Sciences (1880-1985) ;
 soit l'ENS Fontenay-Saint-Cloud - Lettres (1985-2000).
Fontenay-aux-Roses est une chanson de Maxime Le Forestier qui évoque les élèves de l'ENS de Fontenay.

Autres 
 La Belle de Fontenay est une variété de pommes de terre.
 Le Trio Fontenay est un ensemble allemand de musique classique.
 Toutes les pages commençant par Fontenay.

Lien externe 
 

Patronyme normand
Patronyme picard